1300 steht für:
 das Jahr 1300
 Fiat 1300, italienisches Automobil
 Honda 1300, japanisches Automobil
 MG 1300, britisches Automobil

Siehe auch: